In 2011 werd het 92ste Campeonato Potiguar gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio Grande do Norte. De competitie werd georganiseerd door de Federação Norte-rio-grandense de Futebol en werd gespeeld van 30 januari tot 8 mei. ABC werd kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Tweede toernooi

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Potiguar
Braziliaans competitievoetbal 2011